Estraci de Tritea, polític de la Lliga Aquea
 Estraci (metge), metge grec.